Министерство туризма и спорта Республики Хорватия () отвечает за развитие туризма и спорта.

Министры

Ссылки 
 

Хорв
Министерства Хорватии
Туризм в Хорватии
Спорт в Хорватии